Die Streethockey-Europameisterschaft 1995 war die 1. Europameisterschaft im Streethockey und wurde in der Slowakei ausgetragen. Der Sieger war die Slowakei.

Streichhölzer 

Streethockeywettbewerb
Hockey-Europameisterschaft
Sportveranstaltung 1995